Bona - "Bonn" em português brasileiro, localidade alemã

Pessoas 
 Bona de Luxemburgo 
 Bona Medeiros
 Bona Sforza
 Bona (Suécia)
 Pasquale Bona
 Richard Bona

Desambiguação